A expressão ciclo de vida pode aplicar-se a várias coisas:
 Ciclo de vida de um ser vivo
 Ciclo de vida dos sistemas
 Modelo de ciclo de vida
 Ciclo de vida do produto
 Teoria do Ciclo de Vida - Teoria econômica do consumidor.

Desambiguação